

Досугово — село у Монастирщинському районі Смоленській області;
 Досугово — село у Рибинському районі Ярославській області.